III Кубок СССР по современному пятиборью среди женщин проводился в Москве с 28 января по 1 февраля 1990 года. На турнире награды разыгрывались в лично-командном первенстве и эстафете. В соревновании приняли участие 2 мастера спорта СССР международного класса, 8 мастеров спорта и 19 кандидатов в мастера спорта.

Главный судья соревнований — судья всесоюзной категории В. М. Козарь, главный секретарь — Т. А. Ильина.

На турнир приехали все сильнейшие пятиборки Советского Союза. Члены сборной команды СССР Жанна Горленко и Инна Шухавцова (Белоруссия) не смогли выступать из-за травм.

Так же стоить отметить первое выступление на взрослом турнире 15-летней москвички Елизаветы Суворовой.

Обладателем Кубка СССР по современному пятиборью среди женщин стала москвичка Марина Колонина, второе место завоевала Елена Городкова, впервые норматив «Мастер спорта СССР» и третье место у Татьяны Литвиновой.

Марина Колонина, Татьяна Литвинова и Елена Городкова тренируются в СДЮШОР по современному пятиборью и конному спорту, которая расположена на ОУСЦ «Планерная» (Московская область, Химки). Тренеры: заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион Минеев Виктор Александрович; мастера спорта СССР Карташов Алексей и Миронов Сергей.

Команда воспитанников ОУСЦ «Планерная» в составе: Колониной Марины, Литвиновой Татьяны и Болдиной Екатерины стала обладателем Кубка СССР в эстафете.

Личное первенство 
Всего для участия в турнире было заявлено 28 участниц. Светлана Добротворская (ВС, Рига) по болезни была снята с соревнований. 4 спортсменки выступали только в личном первенстве.

По решению судейской коллегии к соревнованию была допущена Ольга Пашко (1971 г.р.), которая выступала в троеборье (стрельба, плавание и бег).

 Фехтование.

28 января 1990 г. Зал конно-спортивного комплекса «Битца».

Соревнования по фехтованию проводились в два круга. Каждая пятиборка должна была провести 52 поединка на один укол.

С отличным результатом 1063 очка (39 побед) фехтование выиграла Светлана Султанова (Уфа, Профсоюзы).

 Плавание.

29 января 1990 г. КСК «Битца». Соревнования прошли сразу по двум видам плаванию и стрельбе.

Плавание.

25 метровый бассейн. Дистанция 200 м.

Стрельба 
29 января 1990 г. Тир КСК «Битца».

Спортсменкам после плавания был предоставлен один час отдыха.

Бег 
30 января 1990 г. Соревнования по бегу и конкуру прошли в один день.

Легкоатлетический манеж имени В. Куца (ЦСКА). Дистанция 2000 м.

Заместитель главного судьи по бегу — судья республиканской категории В. В. Чумаченко.

Турнирное положение после 4-х видов.

После 4-х видов пятиборья уверенно лидировала спортсменка из Уфы Светлана Султанова. Второе место занимала чемпионка СССР 1988 года Екатерина Болдина, выигравшая плавание и бег, третья — Елена Городкова. Только четвертая шла мастер спорта международного класса Марина Колонина.

В командном первенстве с большим отрывом первое место занимала команда Профсоюзы-2.

 Личное первенство.

 Командный зачет.

Верховая езда 
30 января 1990 года. КСК «Битца», Москва.

К соревновании по конкуру было допущено 24 пятиборки. Спортсменки принимали старт на лошадях, которые они получили после жеребьевки. Было проведено 2 гита.

Зам. главного судьи по верховой езде — судья всесоюзной категории Э. С. Сдобников.

В пятиборье конкур является тяжелым испытанием и своеобразной лотереей. Многое зависит от степени подготовленности лошади, удачной жеребьевки. Удачное выступление в верховой езде дает хорошие шансы на призовые места, а плохое выступление перечеркивает все надежды. Так и получилось.

Максимальный результат 1100 очков никому из спортсменок не покорился. Всего из 24 участниц больше тысячи очков набрали всего 4 спортсменки. Лидеры турнира Султанова и Болдина, получили по жеребьевке не очень хороших лошадей, не справились с конкуром и получили низкие очки.

Верховая езда.

Итоги соревнований 
 Итоговая таблица. Личное первенство.

Командное первенство 
В командном турнире старт приняли 6 команд, по две от каждого общества: Профсоюзы, Динамо и Вооруженные Силы. Результат команд в фехтовании складывался без учета результатов спортсменок участвующих только в личном первенстве.

Эстафета

Ссылки 
 Официальный сайт
 Спорт-Экспресс

Кубок СССР по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Москве
1990 год в Москве
Спорт в России в 1990 году